La Federation Cup 1974 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 12ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 27 nazionali. Il World Group si è giocato al Napoli Tennis Club di Napoli in Italia dal 13 al 19 maggio e la finale ed è stata vinta dall'Australia che hanno battuto gli Stati Uniti.

Tabellone principale
Tutti i match si sono giocati al Napoli Tennis Club di Napoli in Italia su campi in terra rossa

Le squadre perdenti del 1º e del 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni